Селектины — белки из семейства молекул клеточной адгезии. Селектины являются трансмембранными гликопротеинами и состоят из единственной полипептидной цепи. Имеют характерное сходство с лектинами типа C благодаря амино-терминальной последовательности и кальций-зависимого связывания. Селектины связываются с олигосахарами и, таким образом, могут рассматриваться как тип лектинов (отсюда название).

Типы 
Существует 3 подгруппы селектинов:
 
 E-селектин (в эндотелиальных клетках)
 L-селектин (в лейкоцитах)
 P-селектин (в эндотелиальных клетках и тромбоцитах)

Функции 
Селектины играют роль в процессе трансмиграции лейкоцитов в участок повреждения при воспалительной реакции. P-селектин локализуется в особых гранулах — «тельцах Вайбеля — Паладе» эндотелиальных клеток и секретируется на поверхность клетки в течение минут после клеточной активации. E-селектин синтезируется клетками под действием таких цитокинов как фактор некроза опухоли или интерлейкин 1β. Основным и наиболее изученным лигандом селектинов является белок лейкоцитов PSGL-1 («гликопротеиновый лиганд P-селектина 1»).

См. также 
 Молекулы клеточной адгезии
 PSGL-1

Примечания

Ссылки 
 Семейство селектинов
 Селектины: введение

селектин
селектин
Лектины